

Musica 
 Wire – gruppo punk rock britannico, formatosi nel 1976
 Wire – album dei Third Day, del 2004
 Wire – album eponimo dei Wire, del 2015

Persone 
 Lester Wire – ingegnere e inventore statunitense
 Nicky Wire – bassista e cantante britannico

Altro 
 WIRE – emittente radiofonica statunitense
 WIRE – acronimo del telescopio spaziale Wide field Infrared Explorer
 Wire – personaggio del manga e anime One Piece
 Wire – software di messaggistica istantanea

Pagine correlate 
 The Wire
 Wires

Altri progetti